Monte-Carlo Rolex Masters 2018 — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Рокебрюн—Кап-Мартен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP Masters 1000  с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары.

В 2018 году турнир прошёл с 15 по 22 апреля на кортах Monte-Carlo Country Club. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Ролан Гаррос.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Рохан Бопанна и  Пабло Куэвас

Общая информация 
Одиночный турнир собрал шесть представителей топ-10 мирового рейтинга. Первым номером посева стал лидер классификации, чемпион двух последних лет и рекордсмен турнира Рафаэль Надаль. Испанский теннисист смог и на этот раз подтвердить свой статус фаворита и выиграть турнир. В финале он одолел японского теннисиста Кэя Нисикори, для которого решающий матч в Монте-Карло стал первым в карьере. Титул в Монте-Карло стал уже 11-м для Надаля и он обновил свой рекорд и являлся единственным в мире на тот момент, кому удалось выиграть один турнир столько раз. В основных соревнованиях приняли участие три представителя России Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Лучше всех себя смог проявить Хачанов, который добрался до третьего раунда.

В мужском парном разряде первыми номерами посева Лукаш Кубот и Марсело Мело проиграли в первом же своём матче на стадии второго раунда. Прошлогодние чемпионы Рохан Бопанна и Пабло Куэвас не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Бопанна в паре Эдуаром Роже-Вассленом дошёл до полуфинала, Куэвас в паре с Марселем Гранольерсом до четвертьфинала. Победу смогли одержать четвёртые номера посева Боб и Майк Брайаны, которые в финале обыграли третьих номеров посева Оливера Мараха и Мате Павича. Братья Брайаны выиграли второй мастерс подряд в сезоне и обновили свой рекорд по победам в Монте-Карло, победив здесь в парных соревнованиях в шестой раз.

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 9 апреля 2018 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Феликс Оже
  Лукас Катарина
  Танаси Коккинакис
  Жиль Симон
Теннисисты, победители квалификации:
  Марко Чеккинато
  Жереми Шарди
  Пьер-Юг Эрбер
  Илья Ивашко
  Душан Лайович
  Андреас Сеппи
  Стефанос Циципас
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:
  Мирза Башич
  Флориан Майер
  Гильермо Гарсия-Лопес

Соревнования

Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Кэя Нисикори со счётом 6-3, 6-2.
 Надаль выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 76-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нисикори сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Оливера Мараха /  Мате Павича со счётом 7-6(5), 6-3.
 братья Брайаны выиграли 2-й совместный титул в сезоне и 116-й (118-й для Майка) за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Monte-Carlo Rolex Masters

 Мировой Тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP Мастерс 1000

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Monte-Carlo Masters по годам
Апрель 2018 года
2018 год в Монако